Een pseudoniem van Dick Matena
 John Francis Kelly - Amerikaans generaal, minister en stafchef van het Witte Huis
 John Brendan Kelly (1889-1960) - Amerikaans roeier
 John Brendan Kelly jr. (1927-1985) - Amerikaans roeier, zoon van voorgaande
 John Kelly (ruiter) (*1930) - Australisch ruiter, deelnemer aan de Olympische Spelen 1964 op het onderdeel military
 John Kelly (admiraal) (1871-1936) - Brits marine-officier
 John Kelly (acteur) (1901–1947) - Amerikaans acteur
 John Kelly (artiest) - Amerikaanse performance artist
 John Kelly (fiddlespeler) - Iers fiddlespeler